

Geografia

Austria 
 Stadl – frazione di Engelhartszell, comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)
 Stadl an der Mur – ex comune ora frazione di Stadl-Predlitz, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Stadl-Paura – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)
 Stadl-Predlitz – comune nel distretto di Murau (Stiria)